

Техніка 
 Клапан — пристрій для регулювання витрати газу, пари або рідини.
 Гідроклапан
 Дихальний клапан
 Запобіжний клапан
 Зворотний клапан
 Кульовий клапан
 Сонячний клапан
 Клапан Шрадера

Анатомія 
 Серцевий клапан — структура серця, утворена складками ендокарда.
 Аортальний клапан
 Мітральний клапан
 Трикуспідальний клапан
 Клапан легеневого стовбура
 Штучний клапан
 Ілеоцекальний клапан — структура, що розділяє тонку й товсту кишки.
 Спіральний клапан — складка слизистої оболонки в товстій кишці міног і деяких риб.

Інше 
 Клапан — тема в шаховій композиції.